Fontelicella robusta är en snäckart som först beskrevs av Walker 1908.  Fontelicella robusta ingår i släktet Fontelicella och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
robusta